2018 DV1 — астероид, сближающийся с Землёй и Венерой.

Сближение с Землёй состоялось 02 марта 2018 года в 05:54 UTC, расстояние — 112,6 тыс. км, относительная скорость 6,559 км/c (23 610 км/ч).

Сближения

Ссылки 
 JPL Small-Body Database Browser - 2018 DV1

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Венеры

Астероиды, сближающиеся с Землёй
Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, открытые в 2018 году